der Freigiebige ist der Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:
 Heinrich I. (Champagne)  (1126–1181), Graf von Champagne
 Leopold (Bayern) (um 1108–1141), Markgraf von Österreich und Herzog von Bayern  
 Otto II. (Brandenburg) (nach 1147–1205), Markgraf von Brandenburg